eggen steht für:
 das Zerkleinern von Erdschollen, siehe Egge (Landtechnik)

Eggen heißen folgende geographischen Objekte: 
 Eggen (Landkreis Altötting), ehemalige Gemeinde im Landkreis Altötting, Bayern
 Eggen (Gestratz), Ortsteil der Gemeinde Gestratz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Eggen (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Eggen (Kirchham), Ortsteil der Gemeinde Kirchham, Landkreis Passau, Bayern
 Eggen (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Eggen (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern

 Eggen (Gemeinde Frauenstein), Ortschaft von Frauenstein, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Eggen I, Ortschaft von Liebenfels, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Eggen II, Ortschaft von Liebenfels, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Eggen (Gemeinde Sankt Urban), Ortschaft von Sankt Urban, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Eggen (Gemeinde Fischlham), Ortsteil von Fischlham, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Eggen (Gemeinde Terfens), Ortschaft von Terfens, Gemeinde Schwaz, Tirol

 Eggen VS, Ortsteil der Gemeinde Eggerberg, Kanton Wallis
 Eggen SG, Ortsteil der Gemeinde Häggenschwil, Kanton St. Gallen
 Eggen LU, Ortsteil der Gemeinde Schüpfheim, Kanton Luzern
 Vogtei Eggen, frühere Vogtei und Niedergericht im Thurgau

 Eggen (Deutschnofen), Ortsteil der Gemeinde Deutschnofen, Südtirol

 Eggen (Norwegen), ein Berg in Norwegen

Eggen ist der Familienname folgender Personen:
 Arnljot Eggen (1923–2009), norwegischer Schriftsteller

 Dagmar Mair unter der Eggen (* 1974), italienische Snowboarderin
 Dan Eggen (* 1970), norwegischer Fußballspieler und -trainer
 Eystein Eggen (1944–2010), norwegischer Schriftsteller
 Gjermund Eggen (1941–2019), norwegischer Skilangläufer
 Jo Eggen (* 1941), norwegischer Skilangläufer
 Josef Peter Eggen (* 1935), deutscher Steuerberater
 Knut Torbjørn Eggen (1960–2012), norwegischer Fußballspieler und -trainer
 Lars Schmitz-Eggen (* 1965), deutscher Autor und Journalist
 Louis Eggen, belgischer Autorennfahrer
 Nils Arne Eggen (1941–2022), norwegischer Fußballspieler und -trainer
 Olin Jeuck Eggen (1919–1998), US-amerikanischer Astronom

Siehe auch: 
 Egen (Begriffsklärung)
 Egge
 Eggens
 Eken, Ecken
 Eggental